«Wake Me Up» (или «Wake Me Up!», с англ. «Разбуди меня») — песня шведского диджея Авичи с его дебютного альбома True (2013). В июне, почти за три месяца до выхода альбома, была издана отдельным синглом.

Вокалист 
Хотя это нигде не указано, вокал на песне «Wake Me Up» исполняет американский соульный певец Алоэ Блэкк. За несколько лет до этого, в 2010 году, песня Блэкка «I Need a Dollar» была большим хитом в Европе (добравшись, в частности до 2 места в британском национальном сингловом чарте). Авичи тоже эту песню Блэкка раньше слышал и поэтому, когда решил, что ему нужен вокалист, работающий в жанре соул, пригласил его.

Надо сказать, что к моменту записи песни «Wake Me Up» Блэкк ещё не издал ни одной записи на мейджор-лейбле. (Свои песни, в том числе «I Need a Dollar», он распространял посредством iTunes.)

Также интересно, что в начале своей музыкальной карьеры Блэкк был рэпером, но к альбому Good Things (сентябрь 2010) и песне «I Need a Dollar» (март 2010) он переквалифицировался в певцы.

История создания 
Авторами песни указаны Авичи, Алоэ Блэк и Майк Айнцигер (мультиинструменталист, участник рок-группы Incubus).

Они написали её втроём в Малибу (Калифорния) у Айнцигера в домашней студии. Как рассказывает сайт Songfacts, «в тот вечер Авичи намеревался работать с Блэкком над совсем другим проектом», но Авичи с Айнцигером «чувствовали такое вдохновение, что решили пригласить […] [его] поработать вместе (decided to invite [him] over to contribute)».

Songfacts пишет:

Айнцигер рассказывал:

Так втроём они за тот вечер и создали эту песню.

Алоэ Блэк рассказывал журналу Билборд, что сочинил стихи этой песни, когда летел на самолёте:

Songfacts также рассказывает подробней:

Музыкальный стиль, премьера и реакция зрителей 
Песня представляет собой смесь кантри, фолка и EDM.

Сайт Songfacts пишет:

Как рассказывает тот же Songfacts, Авичи впервые показал эту песню в марте 2013 года на фестивале Ultra Music Festival в Майами, и у некоторых фанатов танцевальной музыки она тогда вызвала сильное недоумение. Когда 14 июня 2013 года на BBC Radio 1 состоялась премьера песни на радио, Авичи сказал, что это по сравнению с его предыдущими синглами «полная смена стиля» (complete change in style).

Песня вышла на iTunes 25 июня 2013 года.

Видеоклип 
Режиссёр видеоклипа — Марк Селигер, известный фотограф, специализирующийся на моде и знаменитостях (в частности, он снимал Курта Кобейна и работал для журнала Rolling Stone).

Сайт Songfacts так рассказывает про клип:

Примечания

Ссылки 

 

Синглы 2013 года
Песни Авичи
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы Columbia Records
Синглы Interscope Records
Синглы Lava Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Песни 2013 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40